„Achille” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Achille” – okręt liniowy typu Suffren z lat 40. XIX wieku, zwodowany po zmianie nazwy jako „Breslaw”
 „Achille” – okręt liniowy typu Suffren z lat 50. XIX wieku, zwodowany po zmianie nazwy jako „Saint Louis”
 „Achille” (Q147) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 HMS „Achille”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów